herb Dobrej, miasta w woj. wielkopolskim, w powiecie tureckim
 herb Dobrej, miasta w woj. zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim

Zobacz też: herb gminy Dobra